Сезон збірної України з футболу 2015 року розпочався 27 березня матчем кваліфікації до чемпіонату Європи 2016 проти збірної Іспанії.

Матчі

Іспанія 1:0 Україна

Україна 1:1 Латвія

Грузія 1:2 Україна

Україна 3:0 Люксембург

Україна 3:1 Білорусь

Словаччина 0:0 Україна

Македонія 0:2 Україна

Україна 0:1 Іспанія

Україна 2:0 Словенія

Словенія 1:1 Україна

Склад команди 
 Статистику подано станом на 18 листопада 2015 року (в дужках наведено ігри і голи 2015 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Галерея

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2015
2015 у футболі
2015 в українському спорті